Santa Olalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Olalla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Santa Olalla (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar